Список аэропортов Австралии

Австралия
 
Аэро